

Lokalizacje

Niemcy 
 Pullach  – dzielnica Abensberga
 Pullach  – dzielnica Kolbermoor
 Pullach im Isartal – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Monachium